Орбіта — багатозначний термін:

 Орбіта — шлях небесного тіла в гравітаційному полі іншого тіла
 Орбіта — синонім очниці
 Орбіта — муніципалітет в Іспанії
 Орбіта — супутникова мережа телебачення, яка охоплювала східні райони СРСР
 Орбіта — станція космічного зв'язку в Сургуті
 Орбіта — проектована станція Алматинського метрополітену
 Орбіта — покинуте місто у Черкаській області України
 Орбіта — множина значень, одержуваних послідовним застосуванням заданої функції до заданого елемента:

Спорт 
 Орбіта — мінський футбольний клуб, який грав у чемпіонаті БРСР
 Орбіта — запорізький жіночий волейбольний клуб, володар Кубка ЄКВ
 Орбіта (школа олімпійського резерву) — школа олімпійського резерву яка знаходиться у Дзержинському

Заводи 
 Орбіта — завод у Нижньому Новгороді з 1950 року
 Орбіта — завод у Москві з 1985 року
 Орбіта — завод у Саранську з 1965 року (колишній Саранський завод напівпровідникових приладів)

Побутова радіоапаратура 
 Орбіта — акустичні системи
 Орбіта — котушкові і касетні магнітофони ленінградського заводу «Пірометр» та ростовського заводу «Електроапарат»
 Орбіта — радіоприймачі Ризького радіозаводу ім. Попова
 Орбіта — абонентські гучномовці
 Орбіта — електроприлад для випалювання по дереву, виробництва ТОВ «Нова», Великий Новгород

Кінотеатри 
 Орбіта — кінотеатр у Москві
 Орбіта — кінотеатр у Києві

Див. також 
 Orbit — багатозначний термін